Chillington – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Chillington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)